Кресида може да се отнася до:

 Кресида – персонаж от гръцката митология
 Кресида – героиня на Шекспир.
 Кресида – спътник на Уран.